Tucupido peut désigner :

Toponymes

Tucupido : localité de la paroisse civile de Magdaleno de la municipalité de Zamora, dans l'État d'Aragua ;
 Tucupido : localité de la paroisse civile de Puerto Cumarebo de la municipalité de Zamora dans l'État de Falcón ;
 Tucupido : chef-lieu de la municipalité de José Félix Ribas dans l'État de Guárico ;
 Tucupido : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de José Félix Ribas dans l'État de Guárico.

Homonymie de toponyme